Святой Флоре́нтий (; ):

 Флорентий Анжуйский, отшельник Анжуйский (V век), память 22 сентября;
 Флорентий Африканский, епископ, священномученик, пострадал с иными африканскими епископами — Урбаном (Urbanus), Крискентом (Crescens), Евстахием (Eustacius) и Гортуланом (Hortulanus) от ариан-вандалов при Гензерихе (Genseric), память 28 ноября.
 Флорентий Бангорский, игумен Бангорский (VII век), память 15 декабря.
 , мученик Боннский, пострадал вместе с Кассием (III век), память 10 октября.
 Флорентий Бургундский, мученик, пострадал в III веке в Труа-Шато (Trois-Chateaux), память 27 октября.
 Флорентий Буржский, епископ Буржский (+664), память 12 и 29 декабря.
 Флорентий Виенский, епископ Вьеннский, IV век, память 3 января.
 Флорентий Кагорский, епископ Кагорский, (IV — V век), память 4 июля.
 Флорентий Оранжский, епископ Оранжский, умер в 526 году, память 17 октября.
 Флорентий из Перуджи из Перуджи, мученик, обезглавлен в 250 году вместе с Кириаком (Cyriacus), Фаустином (Faustinus), Иулианом (Julian) и Маркеллином. Память 5 июля.
 Флорентий Римский, мученик Римский, пострадал вместе с Диоклетианом в провинции Анконская марка, память 16 мая.
 Флорентий Севильский, мученик, пострадал в Севилье в 485 году, память 23 февраля.
 Флорентий Сирмийский, мученик, пострадал в Сирмии в IV веке вместе с Геминианом (Geminianus) и Сатуром (Saturus), память 7 апреля.
 Флорентий Страсбургский, епископ Страсбургский, умер ок. 624 года, память 3 апреля, 7 ноября.

См. также 
 Сен-Флоран (значения)

Примечания 

Святые по алфавиту